A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2013 foi a 65° do Mundial de Motovelocidade promovido pela F.I.M.. Nesta temporada, o bicampeão mundial, Casey Stoner não participou, tendo o campeonato sido ganho pelo rookie Marc Márquez, campeão em 2012 em Moto2.

Resumo da temporada

MotoGP

Na categoria principal de MotoGP, Lorenzo, juntamente com os companheiros de equipe da Repsol Honda, Marc Márquez e Dani Pedrosa, disputaram a maior parte da temporada em relação à batalha do campeonato. Lorenzo venceu a corrida de abertura da temporada no Qatar, antes de o estreante Márquez se tornar o mais jovem vencedor da categoria rainha, ao conquistar a vitória no Grande Prêmio inaugural das Américas, no Texas. Pedrosa conquistou vitórias consecutivas em Jerez - onde Márquez e Lorenzo lutaram pelo segundo lugar, colidindo na última curva - e Le Mans, antes de Lorenzo fazer o mesmo em Mugello e na Catalunha; no primeiro, Márquez se retirou da corrida depois de deixar o segundo lugar. Em Assen, Lorenzo caiu durante os treinos livres e fraturou a clavícula. Após cirurgia de emergência e relatos iniciais de que ele não participaria pelo resto do fim de semana, ele competiu na corrida e terminou em quinto. Márquez e Pedrosa terminaram em segundo e quarto respectivamente, com Valentino Rossi conquistando sua primeira vitória desde 2010. Márquez venceu as próximas quatro corridas, começando em Sachsenring, onde Lorenzo e Pedrosa ficaram de fora com lesões; Lorenzo com uma recorrência de sua lesão em Assen, depois de cair nos treinos livres, mais uma vez, enquanto Pedrosa foi descartado com pressão baixa, devido a um incidente separado.

Depois de mais duas vitórias para Lorenzo em Silverstone, e Misano, Márquez e Pedrosa colidiram no Grande Prêmio de Aragão, onde um leve toque fez com que um sensor na bicicleta de Pedrosa rasgasse e cortasse o sistema de controle de tração. Márquez venceu Lorenzo na vitória e depois de Pedrosa vencer na Malásia, Márquez manteve a liderança de 43 pontos no campeonato, com três corridas pela frente. No entanto, uma desqualificação na Austrália e Lorenzo vencendo na Austrália e no Japão reduziram essa margem para treze, à frente da corrida final em Valência; o primeiro decisor final do título desde 2006. Depois de lutar com Pedrosa e Lorenzo nos estágios iniciais da corrida, Márquez terminou em terceiro na corrida para se tornar o mais jovem campeão da categoria rainha, batendo o recorde de Freddie Spencer em 1983. Além disso, Márquez se tornou o primeiro estreante desde Kenny Roberts em 1978 a vencer o campeonato em sua temporada de estréia, e apenas o quarto piloto a vencer o campeonato mundial em três categorias diferentes, depois de Mike Hailwood, Phil Read e Rossi. O segundo lugar de Pedrosa, atrás de Lorenzo, foi suficiente para a Honda conquistar o campeonato de construtores.

Grandes Prêmios 
A lista de GPs da Moto3, Moto2 e MotoGP de2013 é a seguinte:

Notes:
 — Corrida Nocturna.
 — Corrida no Sábado.
 — Corrida apenas com MotoGP.

Moto GP

Equipes e Pilotos

Classificação pilotos 
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

Classificação Construtores

Moto2

Equipas e pilotos

Classificação pilotos

Classificação Construtores

Moto3

Equipas e pilotos

Classificação pilotos

Classificação Construtores

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2013
2013 no motociclismo